Hermitage (Sint-Petersburg), museum in Sint-Petersburg
Hermitage Amsterdam, museum in Amsterdam, dependance van het museum in Sint-Petersburg

Zie verder
Hermitage